Chris Duarte (guitariste) (né en 1963), guitariste américain
Chris Duarte (né en 1997), joueur de basket-ball américain